10-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Второй лиги прошёл с 30 апреля по 29 октября 2000. Турнир проходил в два этапа. На первом команды были разделены на две географические зоны. По 4 лучших клуба вышли в финальный раунд, в котором разыгрывались путёвки в Первую лигу.

Первый этап

Зона А

Зона Б 

 По ходу первого круга снялись с чемпионата «Пружаны» и житковичская «Нива».

Финальный этап

См. также 
 Высшая лига 2000
 Первая лига 2000

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by

Футбол в Европе в 2000 году
Спорт в Белоруссии в 2000 году
Вторая лига Белоруссии по футболу